Zkratka SEM má více významů:
 Search Engine Marketing – marketing ve vyhledávačích
 Rastrovací elektronový mikroskop – z angličtiny: scanning electron microscope
 Sdružení evangelické mládeže – křesťansky orientované nepolitické neziskové sdružení
 Strukturní modelování – soubor statistických technik

Externí odkazy